Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2009/10 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 2009/10 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. hotels.nl/Groningen setzte am meisten Spieler ein, nämlich 24, während die Leidsch SG mit 13 Spielern auskam. Insgesamt kamen 165 Spieler zum Einsatz, von denen 47 keinen Wettkampf versäumten. 

Punktbester Spieler der Saison war mit 7,5 Punkten aus 9 Partien Martin Martens (Schrijvers Rotterdam), einen halben Punkt weniger erzielten Friso Nijboer und Yasser Seirawan (beide Hilversums SG).
Mit Jan Smeets, Daniël Stellwagen, Ljubomir Ljubojević (alle Hilversums SG), Arkadij Naiditsch, Igor Khenkin (beide hotels.nl/Groningen), Jeroen Blokhuis, Arthur Pijpers (beide Leidsch SG), Mark Dworezki, Ferenc Langheinrich und Armen Hachijan (alle Homburg Apeldoorn) erreichten zehn Spieler 100 %. Smeets wurde fünfmal eingesetzt, die übrigen Spieler je einmal.

Ältester Spieler der Saison war bei HMC Calder spielende Loek Mostertman (* 1936), jüngster Spieler der bei Homburg Apeldoorn spielende Thomas Beerdsen (* 1998).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2009; ARM = Armenien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Hilversums Schaakgenootschap

Utrecht

hotels.nl/Groningen

Leidsch Schaakgenootschap

Schrijvers Rotterdam

Homburg Apeldoorn

Braceland ESGOO

HMC Calder

HWP Sas van Gent

SMB Nijmegen

Anmerkungen 

 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 

 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)
 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Schach 2009
Schach 2010
Meesterklasse
Wikipedia:Liste